Bessedino () ist der Name russischer Orte:

 Bessedino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Bessedino (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Bessedino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Bessedino (Tula), Dorf in der Oblast Tula